Франко-германская вражда — вражда между Францией и Германией в XIX—XX веках.

Историю франко-германской вражды можно начать с наполеоновских войн. В 1807 году Пруссия потерпела поражение от Франции в войне четвёртой коалиции и стала сателлитом наполеоновской империи. Однако после поражения армии Наполеона в России в 1812 году началась Освободительная война, бывшая частью общеевропейской войны, известной как Война шестой коалиции. Наиболее радикальные слои немецкого общества рассматривали эту войну как шаг в направлении осуществления издавна существующего стремления к воссозданию единого государства немецкой нации.

Венский конгресс в 1815 году вернул границы Франции к состоянию, существовавшему до начала Великой французской революции. Спорные земли на левом берегу Рейна, где в 1797—1802 годах существовала вассальная Франции Цизрейнская республика, которая затем была ликвидирована и на её территории были образованы французские департаменты, были переданы германским государствам, большая часть их вошла в состав Рейнской провинции Пруссии.

Но в 1840 году французское правительство во главе с Адольфом Тьером предъявило претензии на эти немецкие земли общей площадью 32 тыс. квадратных километров, заявив, что Рейн является естественной границей между Францией и Германией. Тогда кризис удалось разрешить без войны.

После франко-прусской войны 1870-71 годов была создана Германская империя, которая аннексировала у Франции Эльзас и Лотарингию. Французское общество не могло смириться с потерей этих территорий.

В 1875 году создалась угроза новой войны между Францией и Германией, однако войну удалось предотвратить.

Всё чаще при описании германо-французских отношений стали говорить о кровной или наследственной вражде (). Тем не менее, отношения между двумя странами начали постепенно улучшаться. В 1901 году французский язык даже стал первым современным иностранным языком в немецких школах, в программе которых до этого момента преобладали древние языки — латынь и древнегреческий.

Однако в XX веке Франция и Германия дважды стали противниками — в Первой мировой войне и во Второй мировой войне.

Точка в истории франко-германской вражды была поставлена лишь в 1963 году после подписания Елисейского договора, заложившего основы германо-французского партнерства в объединенной Европе.

См. также 
 Германско-французские отношения
 Соперничество Габсбургов и Франции

Ссылки 
Германия и Франция: пропагандистская история "кровной вражды"
Erbfeinde – Erbfreunde